Uniondale - sobborgo di Hempstead, nello stato di New York
Uniondale - città dell'Indiana
Uniondale - città del Sudafrica